Microraptor („malý lupič“) byl rod velmi drobného dromaeosauridního teropodního dinosaura, který žil před asi 125 až 120 miliony let (Druhohory, spodní křída) na území současné čínské provincie Liao-ning.

Objev 
Mikroraptora objevil proslulý čínský paleontolog Tsu-tsing (Xu Xing). Jeho první objevená fosílie byla součástí padělku tzv. archaeoraptora, zkameněliny poskládané z několika různých druhů. Oba dosud objevené druhy (Microraptor zhaoianus a Microraptor gui) vykazují přítomnost velmi dobře vyvinutých per (patří mezi tzv. opeřené dinosaury).

Popis 
Microraptor s průměrnou délkou těla pouhých 70 až 90 cm, rozpětím křídel asi 75 cm a hmotností odhadovanou do 1kg patřil mezi vůbec nejmenší známé neptačí dinosaury. Pro druh M. zhaoianus je nejnižší odhadovaná váha 434 gramů, což by znamenalo, že jde o vůbec nejmenšího známého prokazatelně dospělého jedince druhohorního neptačího dinosaura.

V roce 2012 byl popsán třetí druh, M. hanqingi. Ten je s délkou kolem 1 metru a hmotností až 1,5 kilogramu největším ze všech tří druhů.

Nové objevy za pomoci moderních zobrazovacích metod (fluorescenčních laserů) dokládají, že nohy mikroraptora byly podobné nohám dravých ptáků s charakteristickými zahnutými drápy. Je možné, že mikroraptor dokázal uchvacovat kořist za letu (či v průběhu klouzavého letu), podobně jako dnešní dravci.

Opeření 
Microraptor je jeden z prvních neptačích dinosaurů objevených s obtiskem peří. Tudíž jsme si jisti, že Microraptor byl hustě opeřen. Celé tělo bylo pokryto peřím, až na přední část hlavy a špiček prstů. Jako o jednom z mála prvních opeřených dinosaurech víme jistě, že měl na předních i zadních končetinách letky (tedy peří s výrazně nesymetrickým praporem). Ocas byl zakončený vějířem "diamantového" tvaru. Nejenže víme, jak přesně byl mikroraptor opeřen, známe i jeho zbarvení. Roku 2012 vědci zjistili, že peří mikroraptora bylo černé, hrající duhovými barvami, podobně jako třeba peří špačka obecného. Zbarvení vymřelého dinosaura zjistili pomocí analýzy fosilizovaných melanozomů z exempláře s katalogovým označením BMNHC PH881 a následným porovnáním s melanozomy žijících ptáků.

Paleobiologie

Křídla a let 
Microraptor měl čtyři křídla, na kterých byly kompletně vyvinuté letky. Měl jak ruční, tak předloketní letky na prvním páru křídel (přední končetiny), ale i druhý pár (zadní končetiny) byl letkami kompletně pokryt. Letky měl také na ocase (ve formě vějíře). Je tedy zřejmé, že microraptor byl přinejmenším schopný kluzák. 

Roku 2016 T. A. Dececchi et al. došli v jejich studii k závěru, že microraptor byl schopen tzv. Wing assisted incline running (WAIR), skoku asistovaném křídly a dokonce i vzletu ze země. Při skoku asistovaném křídly byl schopný doskočit až o 50 % výše a o 20 % dále, než kdyby křídla při skoku nepoužíval. A i když byly modely microraptora schopny vzletu ze země, těchto výsledků dosáhly jen při maximálním rozmachu křídel. Při realističtějších hodnotách vzletu nedosáhl.

Potrava 
Microraptor byl malý predátor, který pravděpodobně lovil převážně v korunách stromů. To naznačuje anatomie jeho pařátů, která je svým zakroucením vhodná k životu v korunách stromů. Celková anatomie microraptora ovšem není dobře přizpůsobená šplhu. Je tedy pravděpodobnější, že opeřený dinousaurus spíše skákal a přelétával ze stromu na strom, než že šplhal. Podle několika exemplářů, které se fosilisovaly i s obsahem žaludku, je ale zřejmé, že mikroraptor nebyl příliš vybíravý, co se potravy týče. V žaludku mikroraptora byly objeveny kosti drobných savců, ptáků, plazů, ale také šupiny ryb, což značí, že microraptor byl schopný lovit také vodní živočichy. Tuto teorii potvrzuje také fakt, že microraptorovy zuby na dolní čelisti byly natočeny směrem dozadu. To je adaptace často spojovaná s lovením ryb. 

Tyto nálezy, a to především plaza nazývaného Indrasaurus wangi a drobného ptáka v žaludku microraptora, také svou polohou ukazují, že malý predátor pravděpodobně polykal potravu vcelku, hlavou napřed. Takto konzumují potravu i jedni z microraptorových žijících příbuzných, draví ptáci.

Klasifikace 
Tento kladogram je sestaven na základě analízy Phila Sentera, Jamese I. Kirklanda, Donalda D. DeBlieux, Scotta Madsena and Natalie Toth.

Zajímavosti 
Microraptor měl dva páry křídel a to na obou párech končetin. Přestože není jediný ze známých dinosaurů, kteří dva páry křídel měli, byl jeden z prvních nalezených. 

Další zajímavostí je, že jeden druh mikroraptora, M. zhaoianus, je možná vůbec nejmenší známý neptačí dinosaurus.

V populární kultuře 
Microraptor se těšil oblibě už brzy po svém objevení, v roce 2006 se totiž objevil v proslulém seriálu stanice ITV zvaném Prehistorický park. Byl vyobrazen také v první části dvoudílného dokumentárního filmu Tarbosaurus - Nejmocnější z dinosaurů, v naučném dokumentu Čtyřkřídlý dinosaurus a v britské dokumentární sérii Planet Dinosaur. Objevil se v jeho druhém díle. Je zde, zcela netypicky pro tuto sérii, vyobrazen ve správném čase i místě. 

Ve všech uvedených pořadech je microraptor vyobrazen s jiným zbarvením, než jaké ve skutečnosti měl, neboť všechny tyto programy vznikly ještě před rokem 2012, kdy bylo pravé zbarvení zjištěno.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Senter, P., Barsold, R., Britt, B. B., and Burnham, D. A. (2004). "Systematics and evolution of Dromaeosauridae (Dinosauria, Theropoda)." Bulletin of the Gunma Museum of Natural History, 8: 1–20.
 Chatterjee, S., and Templin, R. J. (2007). "Biplane wing platform and flight performance of the feathered dinosaur Microraptor gui." Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(5): 1576–1580.
 Hwang, S. H., Norell, M. A., Ji, Q., and Gao, K. (2002). "New Specimens of Microraptor zhaoianus (Theropoda: Dromaeosauridae) from Northeastern China." American Museum Novitates
 Xu, X., Zhou, Z., Wang, X., Kuang, X., Zhang, F. and Du, X. (2003). "Four-winged dinosaurs from China." Nature, 421(6921): 335–340, 23 Jan 2003.
 Xu, X., Zhou, Z., and Wang, X. (2000). "The smallest known non-avian theropod dinosaur." Nature, 408: 705–708.
 T. Alexander Dececchi, Hans C. E. Larsson, Michael Pittman, and Michael B. Habib (2020). Chapter 11. High flyer or high fashion? A comparison of flight potential among small-bodied paravians. In Michael Pittman & Xing Xu, editors, Pennaraptoran Theropod Dinosaurs : Past Progress and New Frontiers. Bulletin of the American Museum of Natural History, 440(1): 295-320.

Česká literatura 
 SOCHA, Vladimír (2021). Dinosauři – rekordy a zajímavosti. Nakladatelství Kazda, str. 48.

Externí odkazy 
 
 Článek na webu Science Direct 
 Článek na webu DinosaurusBlog 
 Informace na webu Prehistoric Beast of the Week 
  

 

Plazopánví dinosauři
Teropodní dinosauři
Opeření dinosauři
Dinosauři z Asie
Dinosauři z Číny